Винтербах може бити:

 Винтербах (Зонвалд), општина у округу Бад Кројцнах, у њемачкој покрајини Рајна-Палатинат.
 Винтербах (Палатинат), општина у округу Југозападни Палатинат, у њемачкој покрајини Рајна-Палатинат.
 Винтербах (Ремстал), општина у округу Ремс-Мур, у њемачкој покрајини Баден-Виртемберг.
 Винтербах (Швабија), општина у округу Гинцбург, у њемачкој покрајини Баварска.